Isabella Schmid (n. 1970) - attrice svizzera
 Isabella Schmid (n. 1993), calciatrice tedesca